Saigawa bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Fukuoka: Saigawa (Fukuoka) (heute: Miyako (Fukuoka))
 einen Fluss:
 in der Präfektur Akita: Saigawa (Akita)
 in der Präfektur Gifu: Saigawa (Gifu)
 in der Präfektur Ishikawa: Saigawa (Ishikawa)
 in der Präfektur Kyōto: Saigawa (Kyōto)
 in der Präfektur Nagano: Saigawa (Nagano)